Parkey ist der Familienname folgender Personen:

 Cody Parkey (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler 
 Rickey Parkey (* 1956), US-amerikanischer Profiboxer